220 rok naszej ery
 220 rok przed naszą erą
 220 – liczba naturalna
 (220) Stephania – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 „220” – piosenka zespołu t.A.T.u. 
 220 – oznaczenie Liber AL vel Legis

Zobacz też